Meinvielle ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Arturo Meinvielle SDB (1931–2003), Bischof von San Justo
 Julio Meinvielle (1905–1973), nationalistisch katholischer Priester und argentinischer Schriftsteller